Роттенбах () — топоним:

 Роттенбах (Верхняя Австрия) — коммуна, федеральная земля Верхняя Австрия.
 Роттенбах (Тюрингия) — коммуна, земля Тюрингия Германия.